Велики-Преслав:

 Велики-Преслав — город в Болгарии, в Шуменской области.
 Велики-Преслав — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области.